Ульджай-туркан ханым (Альджай, Олджай, Таркан Улджай Ханым) — самая любимая и самая влиятельная жена Тимура.

Родословная 
Дата её рождения неизвестна. По некоторым источникам была дочерью эмира Мусли, сына эмира Казагана. Поэтому её можно отнести к роду Тбиат (Ббиат), к племени которому принадлежал её могущественный дед. В 1356 году эмир Казаган выдал её замуж за Тимура. Его же с Тимуром познакомил родной брат Ульджай — эмир Хусейн. Те, со временем, стали хорошими друзьями, а затем — врагами.

Биография 
Ульджай стала большой любовью Тимура. Она в 1356 году становится матерью его первого и самого любимого сына Джахангира. Именно она повсюду сопровождает Тимура и, вероятно, имеет большое влияние на него. В 1358 году её грозного деда, эмира Казагана, во время очередного заговора убивают. В конце-концов его подвела своя же доброта и милость, всепрощавшая заговорщиков раз от раза. Тимур, постоянно спасавший от них «тестя», узнаёт о заговоре слишком поздно и находит лишь его бездыханный труп. Впрочем и у Тимура были более меркантильные цели, чтобы спасать незадачливого эмира. Он рассчитывал, что благодаря браку с Ульджай и большому влиянию его и Барласцев, Казаган перед смертью назовёт его своим преемником, в обход родного сына — эмира Абдалла, внука эмира Хусейна, брата Ульджай, и Туглук Тимура организовавшего роковой заговор на пару с Хисрау-Баян-Кули. Кроме того, Могол-хан (Туглук-Тимур) был женат на дочери Казагана.

В 1362 году Ульджай-туркан ага рожает вторую дочь Тимура — Султан Бахт Бегим. В том же году Тимур окончательно перестаёт служить Туглук Тимуру, с которым был в хороших отношениях с 1360 года. Они с эмиром Хусейном уходят на вольные хлеба, «зарабатывая» налётом и грабежом. В конце-концов, агенты, посланные Могол-ханом, постепенно подтачивают их силы и среди эмиров всё меньше остаётся последователей. В одно время, как пишут хроники, среди них были только Тимур, Ульджай, Хусейн, его жена и три их соратника. После очередного нападения воинов Туглук-Тимура, трое бежали, прихватив лошадей. Пишут, что Ульджай стала плакать, так как они остались одни в голой степи. Тимур же, успокоив её, предложил разделиться. Хусейн, лошадь которого была ранена, пересел на лошадь жены. Когда Тимур и Ульджай шли по степи в поисках села, на них набрела банда туркмен. Сначала их хотели ограбить, но главой шайки оказался хороший знакомый Тимура. Его звали Мухаммад Джан-Курбаны. Тот одарил Тимура лошадью и проводником. На пути они снова встретились с Хусейном и его женой. Но в степи на них напала другая банда туркмен во главе с братом Мухаммада Джан-Курбаны — Алибеком. Тот посадил их в яму, кишащую насекомыми, и держал там 62 дня. Он намеревался продать эмиров в рабство иранским купцам. Но, на счастье пленников, в те дни по той дороге не прошёл ни один караван. Когда весть о пленении дошла до Мухаммада Джан-Курбаны, тот приказал брату отпустить их и послал подарки Тимуру и Хусейну. Но Алибек, хоть и отпустил пленников, отдал им вместо даров старую клячу и верблюда. После этого отправился в Самарканд. Около месяца он тайно налаживал связи, живя в доме старшей сестры — Кутлуг-туркан ага, пока Ульджай ждала его в лагере за стенами города. Тимур навещал Ульджай каждую ночь, казалось, что он жить без неё не мог. До конца своей жизни она считалась главной и любимой женой Тимура, была его верной спутницей и примирительницей с её братом Хусейном.

Смерть 
В 1367 году Ульджай умирает. Поэтому окончательно рвутся всяческие доверительные отношения между её братом и мужем. По некоторым сведениям, она умерла вне Самарканда, но после 1370 года, Тимур перезахоронил тело в мавзолее Шахи Зинда. Подтвердить или опровергнуть эти сведения невозможно, так как после раскопок на комплексе, обнаружились несколько мавзолеев времён Тимура. Но, от них остались лишь основания, и сказать точно, кто там был захоронен, невозможно. Говорят, Тимур очень сильно переживал как смерть самой Ульджай, так и их сына Джахангира. Он, как пишут источники, после их кончины говорил: «Воистину мы все от Бога, и к нему возвращаемся».

Литература 

 «Уложение Тимура» Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент. Перевод с персидского Хамидуллы Караматова, под научной редакцией Б. Ахмедова, автор предисловия, примечаний и комментариев Б. Ахмедов, 1999.
 Хильда Хукхэм «Властитель семи созвездий» 1995, Ташкент, издательство «Адолат».
 Му‘изз ал-ансаб (Прославляющее генеалогии). Введение, перевод с персидского языка, примечания, подготовка факсимиле к изданию Ш. Х. Вахидова. // История Казахстана в персидских источниках. Т. 3. Алматы: Дайк-Пресс, 2006, с.147
 Ибн Арабшах История эмира Тимура = Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур. — 2-е изд. — Ташкент: Институт истории народов Средней Азии имени Махпират, 2007.
 The Legendary Biographies of Tamerlane. By Ron Sela
 Manz, Rise and Rule , 78; Mu q izz, fol. 116a
 Tamerlane: sword of Islam, conqueror of the world By Justin Marozzi
 Women in the Medieval Islamic World, edited by Gavin R. G. Hambly
 Women in Iran from the Rise of Islam to 1800, edited by Guity Nashat, Lois Beck
 The state under Timur: a study in empire building, Syed Jamaluddin — 1995—191 pages, Page 41
 Domesticity and Power in the Early Mughal World, By Ruby Lal
 Four Studies on the History of Central Asia, Volume 1, By Vasilij Vladimirovič Bartold, V. Minorsky, T. Minorsky
 The Cambridge History of Iran, Volume 6, edited by Peter Jackson, Lawrence Lockhart
 The Mughal Empire, By John F. Richards
 Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture, Volume 3, edited by Oleg Grabar
 Power, Politics and Religion in Timurid Iran, by Beatrice Forbes Manz
 Muqarnas: An Annual on Islamic Art and Architecture, edited by Gülru Necipoğlu
 Islamic culture, Volume 56, Marmaduke William Pickthall, Muhammad Asad, Islamic Culture Board — 1982 — Publisher: Islamic Culture Board, 1982,Original from: the University of Virginia, Digitized: 24 Apr 2009
 Administration law and justice in medieval I, Raj Kumar — 2000—282 pages — Publisher:Anmol Publications Pvt. Ltd., 2000,Original from the University of Michigan, Digitized:17 Oct 2008, ISBN 8126103906, 9788126103904, Length:282 pages
 The state under Timur: a study in empire building, by Syed Jamaluddin
 Imperial Identity in Mughal Empire: Memory and Dynastic Politics in Early Modern Central Asia, by Lisa Balabanlilar
 Imaging Sound: An Ethnomusicological Study of Music, Art, and Culture in Mughal India, by Bonnie C. Wade
 March of Central Asia, By Ram Rahul
 A History of the Moghuls of Central Asia: The Tarikh-I-Rashidi, By Mirza Muhammad Haidar Dughlt, N. Elias, E. Denison Ross